Жак Поль Минь (; 5 сентября или 25 октября 1800, Сен-Флур (Канталь), — 24 октября 1875, Париж) — французский католический священник, журналист и издатель теологической литературы.

Жак Поль Минь получил духовное образование в Орлеане, в 1824 году принял сан священника и служил приходским  в Пюизо. В 1833 году он переехал в Париж, где начал издавать журнал «L’Univers Religieux» («Мир религии»); также до 1856 года он издавал журнал «La Vérité» («Истина»). В 1836 году под началом Миня была открыта типография, в которой началось массовое издание религиозной литературы по доступным ценам. Она функционировала до 1868 года, когда была уничтожена пожаром. Под началом Миня служило до 600 человек, которым удалось осуществить грандиозный по объёму проект. В числе самых известных изданий Миня были 99 томов «Церковных ораторов» (1844—1866), 168 (или 171) томов «Теологической энциклопедии» (1845—1866, часть не датирована), а также Patrologiae cursus completus («Полный курс учений Отцов Церкви»), включающий 217 томов «Patrologia Latina» (1844—1855, все сохранившиеся сочинения всех латинских церковных писателей до XIII века) и 162 тома «Patrologia Graeca» (1857—1866, все сохранившиеся тексты греческих церковных писателей до Флорентийского собора; снабжённые параллельным латинским переводом). Всего планировалось издать 2000 объёмных томов, из которых в свет вышли 1019. Собрания источников, опубликованные Минем, продолжают переиздаваться и являются востребованными в науке, несмотря на множество недостатков. С 1990-х годов существуют электронные издания компендиумов Миня, полные переиздания с дополнениями и исправлениями «Патрологий» выпущены в Бельгии и Греции.

Помимо громадных антологий, типография Миня выпускала массовыми тиражами собрания сочинений Фомы Аквинского, Св. Терезы, кардинала Берюля, Боссюэ, Массильона, Лефрана де Помпиньяна, де Местра, и многих других. Его главной заслугой считается то, что для широкого круга общественности и учёных стали доступны множество редких и малоизвестных текстов практически всех церковных писателей от Поздней Античности до раннего Нового времени. Аббат Минь совершил революцию во французском издательском деле и книготорговле: использовал новаторские рекламные методы, проводил гибкую ценовую политику, разработал систему скидок и предоплат, практиковал разные варианты поставки готовой продукции. Издательство Миня по техническому оснащению и числу сотрудников было сопоставимо с крупными промышленными предприятиями XIX века.

Биография 
Жизненный путь Жака Поля Миня был беден внешними событиями. Дата рождения дискутируется: во всех изданиях XIX века утверждалось, что он появился на свет 25 октября 1800 года в Сен-Флуре, тогда как запись в церковно-приходской книге давала 1801 год. В актах гражданского состояния, которые велись по революционному календарю, указано десять часов вечера 18 фрюктидора VIII года Республики, то есть 5 сентября 1800 года, что, вероятно, является истинной датой. Родителями будущего издателя были состоятельный купец Этьен Минь и его жена Маргарита Л’Эрб, отец происходил из Оверни на границе с Жеводаном, мать была местной уроженкой. В их семье было четыре ребёнка, Жак Поль был перворождённым сыном; его старшая сестра была названа в честь матери и бабушки Маргаритой. Семья обитала на улице Маршан в престижном районе; Этьен торговал скобяным товаром и металлической утварью; Маргарита была дочерью трактирщика, за которой дали 400 ливров приданого.

Начальное образование Жак Поль получил в местной католической школе. Он прослыл талантом, несмотря на то, что книжным занятиям он предпочитал охоту на белок и спорт: юный Жак даже выиграл несколько призов как пловец. Обратив на себя внимание настоятеля аббата Жана Салесса, Минь после 1817 года получил теологическое образование в Орлеане, куда отправился в числе двенадцати самых выдающихся выпускников школы: юноша получил второе место на испытаниях по философии. С 1820 года Минь был назначен комнатным надзирателем («цензором») и преподавал в старших классах коллежа Шатодёна. В 1824 году был рукоположен в священники и 17 месяцев служил в Шатийоне. Поскольку от местного климата ухудшилось его здоровье, далее Минь был назначен в приход  Орлеанской епархии. Приходской кюре (именуемый во Франции также «аббатом») служил в Пюизо с 1826 по 1833 год. Предшественником его был отец Панье, ушедший в отставку в 73-летнем возрасте; он оставил о себе добрую славу. Молодой Минь с его темпераментом и авторитарным характером с трудом уживался на новом месте; вдобавок, его назначение совпало с ростом антиклерикальных настроений во Франции. Коммуна Пюизо была известна прореспубликанской ориентацией, что после Июльской революции 1830 года привело к конфликту прихожан и роялиста Миня. Во время трёх революционных дней (на этот период пришёлся праздник Тела Господня) аббат отказался благословить городскую площадь, поскольку она была украшена революционными триколорами; городские чиновники затворились в церкви под белыми флагами Бурбонов. Либерально настроенная общественность обвинила священника в непочтительности к государственным символам. Впрочем, когда началась эпидемия холеры, Минь принял активное участие в организации карантина и прочих мер, а также был готов оказывать духовное утешение людям в любое время дня и ночи, чем укрепил собственную репутацию. После прекращения эпидемии аббат провёл большой крестный ход, посвящённый Св. Роху; в нём участвовали представители 23 окрестных приходов. Минь уделял почитанию этого святого большое значение и убедил горожан заказать достойную его мощей раку. Консервативные взгляды кюре вошли в конфликт с позицией, занимаемой католической иерархией во время правления Луи-Филиппа. После издания брошюры «De la liberté, par un prêtre» («Священник о свободе»: о соотношении церковного и светского права и отношения Церкви и государства), в которой имелись выпады против соседнего епископа Борегардского, Минь покинул приход и переехал в Париж.

В ноябре 1833 года Минь начал издавать журнал «L’univers religieux», который попытался сделать свободным от политической конъюнктуры. Издание сразу получило около 1800 подписчиков. После ухода Миня с поста редактора его преемник Луи Вёйо превратил журнал (далее именовавшийся «L’univers») в главынй рупор французского ультрамонтанства. В общем, карьера Миня-журналиста оказалась крайне непродолжительной, продлившись до 1836 года, хотя в 1846 и 1861 годах он пытался начать печатание журналов, предназначаемых только для духовенства.

В середине 1830-х годов аббат Минь решил свести воедино все издания церковных писателей Запада и Востока, опубликовав святоотеческое наследие для самой широкой аудитории. Попытки подобных изданий предпринимались в Европе со второй половины XVI века, в общей сложности, было издано 68 компендиумов церковных писателей. В 1836 году Минь основал в XIV округе Парижа бумажную фабрику, типографию и переплётную, в которых работало до 360 человек. Это были так называемые «Католические мастерские» () в Пти-Монруж. Здесь он начал издание большого количества наименований церковной литературы для священников по доступным ценам, основную текстологическую работу вели образованные монахи бенедиктинского ордена, которым Минь платил по 1000 франков в год. В 1845 году церковные власти, заподозрив Миня в галликанстве, попытались остановить производство и запретили аббата в служении; но его обращение к папе римскому Григорию XVI возымело действие. Одной из причин нападок стали занятия духовного лица запретной предпринимательской деятельностью, на что Минь парировал, что издательство юридически оформлено на его брата, а продукция не преследует цели наживы, а служит распространению католического учения. Для рекламы своего издания аббат объявил, что будет выплачивать по 25 сантимов за каждую замеченную ошибку, особенно в томах греческих писателей.

В 1860-е годы Минь пользовался покровительством Парижского епископата, получив на свои издания официальную марку (патент был датирован 17 февраля 1860 года); планировалось назначить его каноником в родной Сен-Флур. Также возник проект издания сочинений римских пап от 1216 по 1545 годы, а также 80-томное собрание постановлений всех вселенских соборов. В ночь на 12 февраля 1868 года в издательстве Миня произошёл пожар, который уничтожил все здания. В огне сгорели рукописные материалы (в том числе последнего тома греческой патрологии), запасы бумаги,  печатных матриц и  кг свинцовых шрифтов. Финансовые потери самого Миня были сравнительно невелики, так как он получил только в 1869 году  франков страхового возмещения, заключив предварительно 18 договоров с различными компаниями на общую сумму  франков. Многие книги Миня после этого стали библиографическими редкостями, ибо тиражи в начале издания достигали 550 экземпляров, а далее упали до 200 или 150 при невозможности допечатки.

Потрясение от гибели дела всей жизни и затяжной судебный процесс из-за страховых выплат (прерванный франко-прусской войной, он растянулся на три года) принудили аббата Миня изыскивать новые средства. Незадолго до смерти Миня архиепископ Парижа Дарбуа запретил ему дальнейшую издательскую деятельность, находя её несовместной с духовным саном. Минь даже был временно отстранён от исполнения им священнических функций. В тот же период был получен декрет курии Пия IX, осуждающий использование средств, получаемых от проведения месс, для приобретения книг, среди которых особенно отмечали публикации Миня. От известий аббат почти ослеп и вынужденно был ограничен стенами своей квартиры на авеню дю Мэн, где и скончался 24 октября 1875 года. Тем не менее, на похоронах 30 октября 1875 года покойному воздали по заслугам, провозгласив издательский проект настоящим апостольским служением и мученичеством.

Издательская деятельность

«Patrologiae cursus completus» 
Издание получило название «Patrologiae cursus completus» (Полный курс патрологии) и состояло из двух серий: латинской и греческой.

Латинская серия (Series latina) 1844—1856, 2-ое издание 1877 года (уже после смерти Миня). Общее число томов 220, которые содержат труды богословов и церковных писателей Западной церкви от II века до XII века включительно.

Греческая серия (Series graeca) 1857—1866. Общее число томов 161. Серия содержит в греческом подлиннике и латинском переводе творения греческих отцов и церковных писателей до XV века включительно.

Творения перепечатаны с лучших предшествовавших изданий, преимущественно бенедиктинских: каждому писателю предшествуют обширные prolegomena, часто — целые научные монографии знаменитых патрологов. Для латинской серии именные и предметные указатели имеются при самом издании. Для пользовании греческой серией Дорофеем Схоларием в Афинах в 1879 году был издан «Ключ» к серии: «».

До настоящего времени в академических изданиях при упоминании трудов раннехристианских богословов принято указывать нахождение их текстов в издании Миня (MPL или PL для латинской антологии, MPG или PG — для греческой).

Другие издания 
 Другим столь же важным и многотомным изданием Миня является «Sacrae Scripturae cursus completus», содержащее в себе свод святоотеческих толкований на Священное Писание.
 С помощью собранного им вокруг себя учёного сообщества, Минь издал также ряд многотомных энциклопедий: «Encyclopédie théologique, ou série des dictionnaires sur toutes les parties de la science religieuse» («Теологическая энциклопедия или серия словарей о всех частях религиозного знания») (Париж, 1844—1855, в 50 томах), в состав которого входят словари догматического (католического) и нравственного богословия, канонического права, церковно-гражданского права, литургики, обрядов и церемоний, иконографии, ересей и расколов, соборов, агиографии и прочие материалы.
 «Nouvelle encyclopédie théologique» («Новая теологическая энциклопедия») (Париж, 1851—1863, 52 томов) — в состав этого издания входят словари патрологии, гонений на христианство, духовного красноречия, христианской литературы, христианской и антихристианской библиографии, апологетики, священной археологии, церковной музыки, аскетики, искусства поверять даты в исторических сочинениях и прочие материалы.
 «Troisième et dernière encyclopédie théologique» («Третья и последняя теологическая энциклопедия») (Париж, 1854—1865, 62 тома) — сюда вошли словари: общей церковной истории, понтификального, патристического и соборного предания, легенд, апокрифов, суеверий и заблуждений, католических миссий, монастырей и прочие материалы.
 «La collection universelle des orateurs chretiens»
 «Demonstrations évangeliques» (20 томов).
 Кроме того, им изданы сочинения Франциска Сальского, Будоня, Боссюэ, Фенелона, Массийона и других.
 После «L’Univers» Минь основал газету «La Verité».

Всего им издано до 2000 громаднейших томов, большей частью очень мелкой печати.

Примечания 
 Комментарии

Источники

Литература

Словарно-энциклопедические издания

Монографии и статьи

Ссылки

Сайт «Ассоциации Жака Поля Миня»

Издания Ж. П. Миня

Материалы по биографии 
 
 

Католические священники Франции
Издатели Франции
Патрологи
Похороненные на Монружском кладбище